Pacific World è una nave da crociera della compagnia di navigazione Peace Boat

Storia

La nave è la prima unità della classe Sun, è stata costruita presso il cantiere navale di Monfalcone da Fincantieri ed è entrata in servizio nel 1995 per Princess Cruises. 

Nel 2018 la nave è stata sottoposta ad ammodernamenti in bacino di carenaggio, che hanno comportato il cambio di livrea e l'aggiunta di aree e servizi.

Nel settembre 2020 la, Sun Princess è stata venduta a Peace Boat è ribattezzata Pacific World .

Navi gemelle
Charming (ex Sea Princess )
Pacific Explorer
Queen of the Oceans

Note

Altri progetti 

Navi da crociera
Navi costruite dalla Fincantieri